A Equipe Cazaque de Copa Davis representa o Cazaquistão na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Cazaque de Tênis.

Time atual

Equipe de 2013:
Yuri Schukin
Andrey Golubev
Mikhail Kukushkin
Evgeny Korolev

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe cazaque)

Cazaquistao